Кснятин (от имени Константин) — древнерусское название населённых пунктов
 Скнятино (Тверская область)
 Снитин (Полтавская область)
 Снятин (Ивано-Франковская область)